Ирша́нск () — посёлок в Коростенском районе Житомирской области, центр Иршанской общины.

Название получил от находящейся недалеко реки Ирши.

История 
Основание посёлка связано с появлением главного промышленного объекта посёлка — Иршанского горно-обогатительного комбината, который специализируется на добыче и обогащении ильменитовых руд (титановая руда). Россыпные месторождения ильменита расположены в радиусе от шести до двадцати одного километра от Иршанска. Технология предусматривает раскрытие, добычу и обогащение руды. Это одно из крупнейших предприятий этого профиля в Европе.

В январе 1989 года численность населения составляла 5794 человека.

Праздник посёлка — День металлурга (отмечается в третье воскресенье июля).

Примечания

Галерея

Ссылки 

Посёлки городского типа Житомирской области